Cette page contient les pages d'homonymie de Brother Isle et Brother Island.

Brother Isle ou Brother Island peut désigner :
 Brother Isle, une île d'Écosse ;
 Brother Island, une île des Philippines.